Unterpunkt bezeichnet:

 Unterpunktakzent, ein diakritisches Zeichen
 einen untergeordneten Gliederungspunkt in einer hierarchisch geordneten Struktur, siehe Gliederung